El Carrascal (wijk) - wijk in Leganés
 El Carrascal (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk